Cerro Colorado bezeichnet:

 Cerro Colorado (Córdoba), Ort in Argentinien
 Cerro Colorado (San Luis), Ort in Argentinien
 Reserva Natural y Cultural Cerro Colorado, archäologische Stätte in Argentinien

 Cerro Colorado (Chile), Berg in Chile

 Cerro Colorado (Baja California), Berg in Mexiko
 Cerro Colorado (Guanajuato), Berg in Mexiko
 Cerro Colorado (México), Berg in Mexiko

 Distrikt Cerro Colorado, Distrikt in Peru

 Cerro Colorado (Florida), Ort in Uruguay
 Cerro Colorado (Flores), Ort in Uruguay

Erhebungen in den Vereinigten Staaten:
 Cerro Colorado (Arizona)	
 Cerro Colorado (Kalifornien)	
 Cerro Colorado (Bernalillo County, New Mexico)	
 Cerro Colorado (Cibola County, New Mexico, 2528 m)	
 Cerro Colorado (Cibola County, New Mexico, 2612 m)	
 Cerro Colorado (McKinley County, New Mexico, 2610 m)	
 Cerro Colorado (McKinley County, New Mexico, 2631 m)	
 Cerro Colorado (Rio Arriba County, New Mexico)	
 Cerro Colorado (Sandoval County, New Mexico, 2127 m)	
 Cerro Colorado (Sandoval County, New Mexico, 2369 m)	
 Cerro Colorado (Sandoval County, New Mexico, 2588 m)	
 Cerro Colorado (Santa Fe County, New Mexico)	
 Cerro Colorado (Socorro County, New Mexico)	
 Cerro Colorado (Taos County, New Mexico)